Galateri di Genola – nobile famiglia piemontese
Giuseppe Maria Gabriele Galateri di Genola (1761-1844) –  ispettore generale di fanteria e cavalleria del Regno di Sardegna
Angelo Galateri di Genola (1912-1998) – generale dell'Esercito Italiano
Gabriele Galateri di Genola (1944- viv.) – presidente delle Assicurazioni Generali (già di Mediobanca)